Весенний кубок Санкт-Петербурга по футболу 1914 стал VIIиз проводимых Санкт-Петербургской футбол-лигой (ПФЛ) первенств города в начале футбольного сезона.

Победителем и обладателем кубка «Спорта» стал клуб «Спорт».

Организация и проведение турнира 

В новом сезоне ПФЛ изменила порядок розыгрыша весеннего кубка — теперь вместо единого огромного по масштабу турнира всех команд клубов лиги разыгрывались отдельные турниры на пяти разных соревновательных уровнях, в которых приняли участие 33 команды 15 клубов.

В главном турнире первых команд классов «А» и «Б» выступили 11 клубов

Ход турнира 
Турнир стартовал 18 мая и проходил по олимпийской системе; в случае ничьей в основное время назначалось дополнительное (2 тайма по 15 минут), продолжавшееся, при необходимости, и далее до первого забитого гола.

Фаворитом являлся действующий обладатель кубка Аспдена клуб «Спорт», который полностью оправдал прогнозы, одержав по ходу турнира победы во всех трёх проведенных матчах с разницей не менее пяти мячей; в финале была повержена вторая команда лиги «Меркур» — 8:2.

Турнирная сетка

Матчи

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Минорные турниры

Класс «В» 
«Путиловский» 4:0 «Унион» 

«Спарта», «Россия»

Младшие команды 

 II команды классов «А» и «Б»: «Спорт»II 8:1 «Петровский»II
 II команды класса «В»: «Россия»II 2:2 1:0 «Унион»II
 III команды классов «А» и «Б»: «Триумф»III 2:1 «Меркур»III

Примечания

Источники

Литература

Периодика 

 
 
 
 
 
 

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
1914 год в Санкт-Петербурге